Лазарево — посёлок в Щёкинском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства является центром Лазаревской сельской администрации Щёкинского района, в рамках организации местного самоуправления является центром сельского поселения Лазаревское.

География 
Расположен в 18 км к югу от железнодорожной станции города Щёкино. С востока ограничен рекой Невежа. Через посёлок проходит железнодорожная линия Тула — Орёл. В посёлке тринадцать улиц.

История 
В 1942—1958 годах Лазарево было центром Лазаревского района.

Экономика 
В Лазареве находится ООО ПХ «Лазаревское». Предприятие занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства..

Население

Транспорт 
Железнодорожная станция Лазарево Московской железной дороги была открыта в 1868 году. Код станции: 214202. Используется для грузовой работы.

Регулярное автобусное сообщение с городом Щёкино (2 рейса в сутки).

Образование 
Лазаревская средняя школа № 26 —- одно из старейших образовательных учреждений Тульской области. Открылась в 1932 году.

Памятники 
Братская могила с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941—1945.

Русская православная церковь 
 Церковь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Построена между 2003 и 2011 годами.

Примечания 

Населённые пункты Щёкинского района